Atropates (satraap), tijdgenoot en vazal van Alexander de Grote
 Atropates (wesp), een wespengeslacht
 Atropates collinsi, een wespensoort
 Mycalesis terminus atropates, een schimmelsoort